Gasnier ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Gasnier (* 1993), französische Tischtennisspielerin
 Louis J. Gasnier (1875–1963), französischer Filmregisseur
 Reg Gasnier (1939–2014), australischer Rugby-League-Spieler und Trainer